

Codici
 MHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mahdia (Guyana)
 mha – codice ISO 639-3 della lingua manda (India)

Manga
 My Hero Academia – manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi